La famille d'Avanzago est une famille patricienne de Venise, originaire de Mantoue. Elle vint à Venise en 834. Elle donna des tribuns antiques. Elle s'éteignit en 1600 avec l'assassinat d'un Bernardo.

Les armes des Avanzago sont d'argent à quatre pattes d'ours de gueules en fasces deux mouv de chaque flanc opposées.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien